Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1968 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été qui est disputé du 14 au 20 octobre 1968.

Faits marquants 
 Bien que sur le déclin, Manuel Santana fait figure de grand favori dans ce tournoi où le niveau est peu relevé en l'absence des principaux joueurs de tennis amateurs de l'époque. Il atteint facilement la finale mais est poussé au bout des 5 sets par son jeune compatriote Manuel Orantes. Il s'impose néanmoins sur le score de 2-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4.
 Manuel Orantes, un jeune espagnol de 19 ans peu connu, parvient à se qualifier pour la finale en éliminant assez aisément trois têtes de série.
 La médaille de bronze revient logiquement à l'Américain Herb Fitzgibbon qui se débarrasse du local Rafael Osuna.

Parcours 

|-
|1||bgcolor=CCCCFF| Manuel Santana||align=center|Victoire'''|| Manuel Orantes
|-
|2|| Herb Fitzgibbon||align=center|1/2 finale|| Manuel Orantes
|-
|3|| Joaquín Loyo Mayo||align=center|1/4 finale|| Manuel Orantes
|-
|4|| Juan Gisbert||align=center|1/4 finale|| Rafael Osuna (5)
|-
|5|| Rafael Osuna||align=center|1/2 finale|| Manuel Santana (1)
|-
|6|| Nicola Pietrangeli||align=center||| Manuel Orantes
|-
|7|| Pierre Darmon||align=center||| Torben Ulrich
|-
|8|| Jim Osborne||align=center||| Jorgen Ulrich
|}

Résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1968 (démonstration)
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1968 (démonstration)
 Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1968 (démonstration)
 Double mixte de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1968 (démonstration)

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique

Navigation  

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 1968
Jeux olympiques
Événement sportif à Guadalajara (Mexique)